Олег Васильевич Аксёнов (родился в 1960 г.) — директор департамента государственной политики в сфере АПК и информации Минсельхоза.

Биография 
Родился в семье офицера Военно-Морского Флота. Учился в Воронежском государственном университете. Служил в частях противовоздушной обороны.

Работа в МВД 
С 1981 г. служит в Министерстве внутренних дел (МВД) РФ. Работал в системе Государственной автомобильной инспекции Главного управления внутренних дел г. Москвы. Пять лет работал в дежурной части, был помощником дежурного, выездным дежурным. Генерал-майор милиции.

Журналистская деятельность 
 В 1985 г. окончил факультет журналистики Московского государственного университета.
 С 1989 г. — корреспондент журнала «Советская милиция», редактор отдела газеты МВД РФ «Щит и меч», затем работал в телерадиостудии «Криминформ». Был ведущим и руководителем программы «ЭКС» («Экран криминальных сообщений»).
 В 1991 г. — корреспондент публицистической программы «Совершенно секретно» на телеканале РТР.
 С 1996 г. — заместитель начальника Объединённой редакции МВД РФ.
 С апреля по май 1996 г. — ведущий и редактор еженедельной информационно-публицистической программы «19.59» информационно-аналитического центра ЗАО «ОРТВ».
 С января 1997 г. — соавтор идеи, руководитель и ведущий информационно-публицистической программы «Дежурная часть» (ЗАО «Телепроект» — РТР).
 В июле 1999 г. был назначен начальником Управления информации МВД России.
 С 17 сентября 2001 по 8 февраля 2004 г. — Генеральный директор спортивного канала «7ТВ». 24 октября 2002 года в течение ночи вёл на канале 7ТВ прямой эфир из студии ВКТ, посвящённый теракту в театральном центре на Дубровке.

Личная жизнь 
Женат. Имеет дочь и двоих сыновей.

Примечания 

Телеведущие канала «Россия-1»
Телеведущие Первого канала